Змагання з повітряної акробатики серед чоловіків на Зимових Олімпійських іграх 2010 відбулися 22 лютого 2010 року.

Призери

Змагання

Кваліфікація

Финал

Посилання 
 Фрістайл на офіційному сайті ігор  

Фристайл на зимових Олімпійських іграх 2010